863 steht für:

 863, ein Jahr
 863 v. Chr., ein Jahr
 Bundesautobahn 863, eine geplante deutsche Autobahn